Wedy
 Weda (miasto)
 język weda (sawai)